Pamplona ist der Name folgender Personen:
 Estanislau de Figueiredo Pamplona (1904–1973), brasilianischer Fußballspieler

Pamplona bezeichnet mehrere Orte:

 Pamplona, Hauptstadt der spanischen Autonomen Region Navarra
 Pamplona (Kolumbien), in Kolumbien
 mehrere Stadtgemeinden auf den Philippinen
 Pamplona (Cagayan), in der Provinz Cagayan
 Pamplona (Camarines Sur), in der Provinz Camarines Sur
 Pamplona (Negros Oriental), in der Provinz Negros Oriental